L'aire urbaine de Vienne est une aire urbaine française centrée sur l'unité urbaine de Vienne. Composée de 40 communes réparties sur quatre départements, elle comptait  en 2017.

Caractéristiques 
D'après la délimitation qu'en donne l'INSEE en 2010, l'aire urbaine de Vienne est composée de 40 communes, dont 28 sont situées dans l'Isère, 1 dans l'Ardèche, 6 dans le Rhône et 5 dans la Loire. En 2015, ses  habitants font d'elle la  urbaine de France.

25 communes de l'aire urbaine font partie de l'unité urbaine de Vienne.

Le tableau suivant détaille la répartition de l'aire urbaine en 2017 sur les départements (les pourcentages s'entendent en proportion de chaque département) :

Composition 
La liste des communes de l'aire urbaine de Vienne est la suivante :

Évolution démographique

Caractéristiques en 1999 
Selon le zonage de  1999, l'aire urbaine de Vienne était composée de 13 communes, situées dans l'Isère et le Rhône. Ses 53 843 habitants (en 1999) faisaient d'elle la  aire urbaine de France.

Le tableau suivant détaille la répartition de l'aire urbaine en 1999 sur les départements (les pourcentages s'entendent en proportion du département) :

La liste des communes françaises de l'aire urbaine de Vienne en 1999 est la suivante :

Voir aussi

Articles connexes 
 Communes de l'Ardèche
 Communes de l'Isère
 Communes de la Loire
 Communes du Rhône
 Unité urbaine de Vienne

Liens externes 
 Données statistiques (dossier complet) de l'aire urbaine de Vienne (076)., sur le site de l'Insee

Notes et références 

Aire urbaine en Ardèche
Aire urbaine en Isère
Aire urbaine dans la Loire
Aire urbaine dans le Rhône
Aire urbaine en France par ville